Соревнования в беге на 1500 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1995 года прошли 13 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1995
Бег на 1500 метров